BZZ est un code qui peut faire référence à :
 .

bzz est un code qui peut faire référence à :
 l'evant, une langue parlée au Cameroun.

Bzz ou bzz peut aussi faire référence à :
 bzz, onomatopée du bourdonnement des insectes ;
 Bzz, nom d'une mouche dans la série Les Schtroumpfs ;
 Bzz… ou Bzzz, chanson gagnante au Concours Eurovision de la chanson junior 2008.

Voir aussi 
 

Code IATA des aéroports